Eurobasket mannen
 Eurobasket vrouwen